Юрги́нский райо́н:

 Юргинский район (Кемеровская область)
 Юргинский район (Тюменская область)
 Юргинский район Томского округа — административная единица на территории современного Юргинского района Кемеровской области в Томском округе СССР 1925—1930 годов.